Triff ist der Familienname folgender Personen:
 Anikó Triff-Árkosi (* 1968), ungarische Gewichtheberin
 Alfredo Triff (* 1954), US-amerikanischer Geiger und Komponist

Siehe auch:

 Triff ..., deutsche Doku-Fiktionsreihe für Kinder
 Triff die Elisabeths!
 Triff die Robinsons